

Literatura
La comédie humaine — conjunto da obra literária de Honoré de Balzac
The Human Comedy (1942) — romance de William Saroyan
A Comédia Humana (1943) — filme baseado em história (não no romance) de William Saroyan

Música
Comédia Humana (álbum) — álbum da banda portuguesa UHF

Desambiguação